Prochaska (eingedeutscht aus tschechisch Procházka) ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Prochaska (* 1964), österreichischer Regisseur
 Daniel Prochaska (* 1983), österreichischer Filmeditor
 Edwin Prochaska (* 1950), österreichischer Kabarettist und Musikmanager
 Eleonore Prochaska (1785–1813), deutsche Soldatin
 Ermenfried Prochaska (* 1945), Professor der Elektrotechnik und der Digitalen Kunst
 Georg Prochaska (1749–1820), tschechisch-österreichischer Physiologe
 Gerda Prochaska-Stolze (1933–2022), deutsche Opernsängerin
 Guntram Prochaska (* 1958), Bildhauer und Maler
 James O. Prochaska (* 1942), US-amerikanischer Psychologe
 Johann von Prochaska-Coronini (1760–1823), österreich-ungarischer Feldmarschallleutnant
 Johannes Prochaska (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludmilla Prochaska (* um 1875; † nach 1902), Sängerin
 Karl Prochaska (1914–1977), österreichischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Procházka, Prochazka, Prohaska